Витсге () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Витсге, Рихард (род. 1969) — нидерландский футболист.
 Витсге, Роб  (род. 1966) — нидерландский футболист, полузащитник.